Vossenhol of Tiegemberg, een helling in de Belgische plaats Tiegem
't Vossenhol, een zeilschool in Zuid-Holland
vossenhol (dierenbouwsel), een hol gebouwd door vossen
Oud Vossenhol, een monumentale villa in het Gelderse dorp Bennekom
 Een wijk in de Belgische gemeente Maldegem